Tortürme bzw. Stadttore namens Metzgerturm finden sich in
 Ribeauvillé, siehe Metzgerturm (Ribeauvillé)
 Ulm, siehe Metzgerturm (Ulm)